Weis steht für:

 Heimbach-Weis, Ortsteil von Neuwied in Rheinland-Pfalz
 Weis (Familienname) – bekannte Namensträger siehe dort
 Weis (Jassen), Kartenkonstellation beim Jassen (Schweizer Kartenspiel)

Siehe auch: 
 Wais
 Wajs
 Weihs
 Weiss
 Weisz
 Weiß (Begriffsklärung)
 Wise